Biłopol – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim
 Biłopol – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowhorodkiwskim
 Biłopol – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim